Chassy (Cher)
Chassy (Saône-et-Loire)
Chassy (Yonne)